Robbie – imię męskie, osoby noszące to imię:
 Robbie Coltrane, właśc. Anthony Robert McMillan (ur. 30 marca 1950 w Rutherglen, w Szkocji) – brytyjski komik i aktor.
 Robbie Earle (ur. 27 stycznia 1965 w Newcastle-under-Lyme) – piłkarz, reprezentant Jamajki w piłce nożnej, występował na pozycji napastnika.
 Robbie Jarvis (ur. 7 maja 1986) – brytyjski aktor.
 Robbie Keane (ur. 8 lipca 1980) to irlandzki piłkarz występujący na pozycji napastnika.
 Robbie Krieger  (ur. 8 stycznia 1946 w Los Angeles), amerykański gitarzysta, członek grupy The Doors.
 Robbie Maddison (ur. 14 lipca 1981 w Kiama), australijski kaskader-motocyklista.
 Robbie McEwen (ur. 24 lipca 1972 w Brisbane) australijski kolarz szosowy.
 Robbie Neilson (ur. 19 czerwca 1980, Paisley, Szkocja) – szkocki piłkarz, grający na pozycji obrońcy.
 Robbie Nevil (Robert S Nevil) (ur. 10 lutego 1960 r. w Los Angeles Kalifornia – amerykański piosenkarz, kompozytor i gitarzysta.
 Robbie Savage (ur. 18 października 1974 w Wrexham) – walijski piłkarz.
 Robbie Williams, właśc. Robert Peter Williams (ur. 13 lutego 1974 w Stoke-on-Trent w środkowej Anglii) – brytyjski wokalista, były członek zespołu Take That.